Пётр Костров:
 Костров, Пётр Иванович (1929—2000) — заслуженный изобретатель Российской Федерации.
 Костров, Пётр Семёнович (1914—1940) — младший политрук Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской войны, Герой Советского Союза.